A 2018. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 50 km-es versenyszámát február 24-én rendezték. A versenyzők a távot klasszikus stílusban teljesítették. Az aranyérmet a finn Iivo Niskanen nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
A verseny helyi idő szerint 14:00-kor, magyar idő szerint 6:00-kor kezdődött. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Sífutás a 2018. évi téli olimpiai játékokon